

Personaggi immaginari
 Abate Faria – personaggio del romanzo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas.

Persone 
 Alessandro Faria – calciatore brasiliano naturalizzato togolese
 Arthur Faria jr – fumettista brasiliano
 Betty Faria – attrice brasiliana
 Bismarck Barreto Faria – ex calciatore brasiliano
 Chico Faria – calciatore portoghese
 Danilo Alvim Faria – allenatore di calcio brasiliano
 Fábio Faria – ex calciatore portoghese
 Hugo Faria – ex calciatore portoghese
 João Batista Faria – calciatore brasiliano
 José Faría – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Nicole Faria – modella indiana
 Reginald Faria – calciatore surinamese con cittadinanza brasiliana
 Reita Faria – modella indiana
 Rui Faria – allenatore di calcio portoghese
 Ruy Alexandre Faria – cantante, chitarrista e avvocato brasiliano

Videogiochi 
 Faria: A World of Mystery and Danger! – videogioco per Nintendo Entertainment System

Pagine correlate 
De Faria